Андре́ Ро́йо (, род. 18 июля 1968, Бронкс, Нью-Йорк) — американский актёр и продюсер.

Биография

Ранние годы и семья 
Ройо родился в Бронксе, Нью-Йорк, в афро-кубинской семье. Из-за его происхождения кастинг-директора часто говорили, что для некоторых ролей он «недостаточно чёрный» или «недостаточно латиноамериканец». В 1982—1986 годах Ройо учился в Mount Saint Michael Academy в Бронксе. Ройо женат на Джейн Чой, у них есть дочь Стелла.

Карьера 
Свою первую роль сыграл в 1998 году в фильме «Лос-Анджелес без карты». В 1999 году он снялся в небольших ролях в сериалах «Закон и порядок» и «Третья смена», а в 2000 году — в фильме «Шафт», ремейке одноимённого фильма 1971 года. Он также появился в фильме 2002 года , основанном на романе «Великий Гэтсби».

Ройо наиболее известен по роли наркомана и тайного осведомителя Реджинальда «Бабблса» Кузенса в сериале «Прослушка», где он играл в 2002—2008 годах. В 2008 году Ройо снялся в небольших ролях в сериалах «Терминатор: Битва за будущее», «Герои» и «Мыслить как преступник».

В 2010 году Ройо был приглашённой звездой в сериале «Мастера вечеринок». Позже он снялся в трёх эпизодах сериала «Грань», сыграв таксиста в параллельной Вселенной.

В 2012 году Ройо появился в полицейской драме канала NBC «Главный подозреваемый» в роли Сантаны Кордеро, подозреваемого в убийстве свидетелей. В этом же году он снялся в фильме «Красные хвосты» в роли Антуана «Кофе» Коулмена, а также в комедийном скетч-шоу «Кей и Пил» в роли отца-алкоголика хулигана Булли.

В 2013 году Ройо сыграл учителя геометрии Астера в романтической комедии «Захватывающее время», а также озвучил два эпизода в мультипликационном ситкоме «Закусочная Боба». В 2015 году он появился в драме «Лила и Ева», где его партнёрами стали Дженнифер Лопес и Виола Дэвис.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Академии Маунт-Сент-Майкл
Киноактёры США